Европско првенство у кошарци 1991. је 27. по реду европско кошаркашко првенство за мушкарце. Такмичење је одржано од 24. јуна до 29. јуна 1991. године у хали ПалаЛотоматика у Риму, Италија. Златну медаљу је освојила Југославија, сребрну Италија, док је бронзану медаљу освојила Шпанија. Југословенски репрезентативац Тони Кукоч је био најкориснији играч турнира (МВП), а најбољи стрелац је био грчки репрезентативац Никос Галис са просечно 32,4 поена по утакмици.

Учесници 
Учесници су подељени у две групе по четири тима:

Групна фаза 

Победник добија 2 бода, поражени 1. Прва два тима из сваке групе су се пласирала у полуфинале, а последња два у борбу за 5-8. места.

Група А 

Поз = позиција; О = одиграно утакмица; П = победа; И = изгубљених; ДК-ПК = однос датих и примљеник кошева; Б = бодова; Разл. = кош разлика

Група Б

Пласман од 5. до 8. места

Полуфинале 5. до 8. места

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Финална фаза

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Састав тимова 

1. Југославија: Тони Кукоч, Дино Рађа, Владе Дивац, Жарко Паспаљ, Зоран Савић, Предраг Даниловић, Александар Ђорђевић, Велимир Перасовић, Јуре Здовц, Аријан Комазец, Зоран Сретеновић, Зоран Јовановић (Тренер: Душан Ивковић)

2. Италија: Антонело Рива, Валтер Мањифико, Роберто Брунамонти, Фердинандо Ђентиле, Роберто Премијер, Андреа Грацис, Арио Коста, Давид Песина, Стефано Рускони, Рикардо Питис, Сандро Дел Ањело, Алесандро Фантоци (тренер: Сандро Гамба)

3. Шпанија: Хуан Антонио Сан Епифанио, Жорди Виљакампа, Антонио Мартин Еспина, Хуан Антонио Оренга, Мајк Хансен, Рафаел Ђофреса, Ђусеп Каргол, Енрике Андреу, Мануел Бош, Хосе Мигел Антуњез, Фернандо Арсега, Силвано Бустош (тренер: Антонио Мигел)

4. Француска: Ришар Дакури, Стефан Островски, Антоан Ригодо, Валери Демори, Иго Осанде, Филип Саниме, Жим Билба, Фредерик Форте, Дидје Гаду, Џорџ Адамс, Феликс Куртињар, Жим Дене (тренер: Франсис Жордан)

Коначан пласман

Петорка шампионата 
  Никос Галис
  Фердинандо Ђентиле
  Тони Кукоч
  Антонио Мартин Еспина
  Владе Дивац

Спољашње везе 

 ФИБА Еуробаскет 1991
 Шампионати деведесетих (ФИБА)

 
Европска првенства у кошарци
Спорт у Риму
Кошарка у Италији
Кошарка у 1991.